Анпи́лов — фамилия.

Известные носители 
 Анпилов, Александр Николаевич (род. 1955) — российский политический деятель, председатель Курской областной думы.
 Анпилов, Анатолий Андреевич (1914—1994) — советский лётчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
 Анпилов, Андрей Дмитриевич (род. 1956) — русский советский художник, прозаик и поэт, бард.
 Анпилов, Виктор Иванович (1945—2018) — советский и российский политик, журналист-международник, общественный деятель.

См. также